Palacín ist der Familienname folgender Personen:

 Juan José Palacín (* 1975), spanischer Eishockeyspieler
 Mariano Ricafort Palacín y Abarca (1776–1846), spanischer General